Il toponimo Dvorek può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
Dvorek – frazione di Třebeň, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Dvorek – frazione di Laškov, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc
Ptenský Dvorek – frazione di Ptení, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc